Diese (noch unvollständige) Liste beinhaltet Fußballspieler, die für den VfL Osnabrück gespielt haben.

Quellen 

!
Osnabruck Vfl
Fussballspieler Osnabruck Vfl